Het tennistoernooi Australian Open werd in 1975 bij de mannen voor de 63e keer gehouden. De Australiër John Newcombe won het toernooi voor de tweede keer door in de finale de Amerikaan Jimmy Connors met 7-5, 3-6, 6-4 en 7-6 te verslaan.

Toernooischema

Laatste 8

Deel 1

Deel 2

Externe link 
 Toernooischema Australian Open 1975, mannenenkelspel

Australian Open
ITF-toernooi in 1975